Münzel ist der Familienname folgender Personen:

 Frank Münzel (1937–2020), deutscher Rechtswissenschaftler und Sinologe
 Georg Münzel (* 1968), deutscher Schauspieler
 Hans-Joachim Münzel (* 1903), deutscher Verwaltungsjurist
 Mark Münzel (* 1943), deutscher Ethnologe
 Martin Münzel (* 1970), deutscher Historiker
 Petra Münzel (* 1955), deutsche Politikerin (Bündnis 90/Die Grünen)
 Rainer Münzel (* 1956), deutscher Diplomat
 Robert Münzel (1859–1917), deutscher Bibliothekar und Klassischer Philologe
 Thomas Münzel (* 1955), deutscher Kardiologie und Angiologe
 Valentin Münzel (1881–1958), deutscher Widerstandskämpfer, Mitglied des Provinziallandtages der Provinz Hessen-Nassau